św. Wincenty z Saragossy (zm. 304 lub 305) – diakon, męczennik, patron Lizbony
 św. Wincenty z Lerynu (zm. 450) – mnich
 św. Wincenty Ferreriusz (ok. 1350–1419) – hiszpański dominikanin
 św. Wincenty à Paulo (1581–1660) – francuski ksiądz, założyciel misjonarzy i szarytek
 św. Wincenty od Krzyża Shiwozuka (zm. 1637) – japoński dominikanin, męczennik
 św. Wincenty Phạm Hiếu Liêm (ok. 1731-1773) – wietnamski dominikanin, męczennik
 św. Wincenty Maria Strambi (1745-1824) – włoski pasjonista, biskup
 św. Wincenty Romano (1751-1831) – włoski ksiądz
 św. Wincenty Nguyễn Thế Điểm (ok. 1761-1838) – wietnamski ksiądz, męczennik
 św. Wincenty Đỗ Yến (ok. 1764-1838) – wietnamski dominikanin, męczennik
 św. Wincenty Pallotti (1790–1850) – założyciel pallotynów
 św. Wincenty Tường (ok. 1814-1862) – wietnamski męczennik
 św. Wincenty Dương (ok. 1821-1862) – wietnamski męczennik
 św. Wincenty Grossi (1845-1917) – włoski ksiądz, założyciel Córek Oratorium

Zobacz też: Błogosławiony Wincenty